Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
157e division d'infanterie (Allemagne)
157e division de montagne

Chine

France 
  d’infanterie (France)

Japon